El Soneto 2 es uno de los 154 sonetos escritos por William Shakespeare.

La crítica lo considera uno de los sonetos shakespearianos sobre la procreación y la observación de la destrucción del tiempo y de la belleza, incitando el destinatario del poema, un(a) joven, a tener un hijo.

Traducción
Cuando cuarenta inviernos, pongan cerco a tu frente
y caven hondos surcos, en tu bello sembrado,
tu altiva juventud, que admira este presente,
será una prenda rota, con escaso valor.

Y cuando te pregunten: ¿dónde está tu belleza?
¿Dónde todo el tesoro de tus mejores días?
El decir que en el fondo, de tus hundidos ojos,
será venganza amarga y elogio innecesario.

¡Qué halago más valdría, al usar tu belleza,
si responder pudieras: «Este hermoso hijo mío,
ha de saldar mi cuenta y excusará mi estado»,
mostrándose heredero, de tu propia belleza!

Será cual renovarte, cuando te encuentres viejo
y ver tu sangre ardiente, cuando la sientas fría.

Referencias

Bibliografía
Alden, Raymond. The Sonnets of Shakespeare, with Variorum Reading and Commentary. Boston: Houghton-Mifflin, 1916.
Baldwin, T. W. On the Literary Genetics of Shakspeare's Sonnets. Urbana: University of Illinois Press, 1950.
Booth, Stephen. Shakespeare's Sonnets. New Haven: Yale University Press, 1977.
Dowden, Edward. Shakespeare's Sonnets. London, 1881.
Hubler, Edwin. The Sense of Shakespeare's Sonnets. Princeton: Princeton University Press, 1952.

Sonetos de William Shakespeare